Наталия Яковлевна Солохина (1925 — 1998) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 17 августа 1925 года в селе Александровка, Павловского района, Воронежской губернии в крестьянской семье.

С 1941 года после получения начального образования, работала рядовой колхозницей в местном колхозе (позже названном колхозом имени XIX партсъезда), с 1944 года — работала дояркой в этом колхозе.

Н. Я. Солохина отличилась высокой производительностью труда и вскоре вышла в число передовиков среди животноводов Павловского района.

15 января 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за отличие в труде» Н. Я. Солохина была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

22 марта 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции» Наталья Яковлевна Солохина была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Помимо основной деятельности Н. Я. Солохина избиралась депутатом Павловского районного и сельского Советов депутатов трудящихся.

С 1980 года — на пенсии, проживала в родном селе Александровка, скончалась 2 ноября 1998 года.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (22.03.1966)
 Орден Ленина (22.03.1966)
 Орден Трудового Красного Знамени (15.01.1957)
 Медаль «За трудовую доблесть» (10.03.1976)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 Воронежская Энциклопедия / Воронеж, 2008 г. — Т. 2. — 524 с. — ISBN 978-5-900270-99-9.

Персоналии:Социалистическое соревнование
Депутаты районных советов РСФСР
Депутаты сельских советов СССР